Le Grand Prix de Wallonie est une course hippique.
 Le Grand Prix de Wallonie est une course cycliste sur route.